Color puede referirse:

En psicología a:
Color, una percepción visual debida a la presencia de actividad neuronal en la zona de la visión cromática (V4-V8) del córtex visual del cerebro.  
:Categoría:Colores

En física a:
Color, una propiedad física de la luz emitida por los objetos y substancias. 
:Categoría:Colores
Colores HTML, artículo que describe los fundamentos del sistema de colores RGB.
Modelo de color RGB, hace referencia a la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios con que se forma: el rojo, el verde y el azul.

Carga de color, en cromodinámica cuántica, es una propiedad fundamental de ciertas partículas subatómicas como los quarks.
En política a:
Colores políticos, con los que se representa la ideología.

En juegos de naipes a:
Color, una mano de póquer formada por cartas del mismo palo.

Cine:
Color en el cine.

Heráldica:
Color en heráldica.

Música:
Colores, álbum de Mocedades.
Colores, álbum de J Balvin.